Аббревиатура «ЭГДА» может означать:
 «ЭГДА» — аналоговая вычислительная машина специализированного типа, интегратор.
 Электрогидродинамическая аналогия (ЭГДА) — метод исследования течений идеальной жидкости путём исследования течения электрического тока в проводнике.

Примечания